Отем Пельтье (Autumn Peltier; род. 27 сентября 2004 года, Манитулин, Онтарио, Канада) — экологическая активистка, главный защитник воды народа Анишинаабе, а также её называют «водным воином». В 2018 году в возрасте тринадцати лет Пельтье обратился к мировым лидерам на Генеральной Ассамблее ООН по вопросу защиты воды.

Ранняя жизнь 
Пельтье живёт на озере Гурон, которое является одно из крупнейших пресноводных озёр на Земле. Она родом с земли Виквемкун, которая принадлежит коренным народам. В настоящее время живёт в Оттаве и посещает среднюю школу имени Святой Матери Терезы.

Пельтье выросла, понимая важность воды и необходимости её защищать. Она также выступает за всеобщее право на чистую питьевую воду, повышая осведомленность о правах на воду и обеспечивая общинам доступ к чистой и безопасной питьевой воде. В возрасте 8 лет Пельтье начала посещать водные церемонии на землях коренных народов. В 2020 году она продолжила бороться за то, чтобы коренные народы по всему миру имели доступ к чистой питьевой воде. На борьбу в начале вдохновляла её двоюродная бабушка Жозефина Мандамин, которая также была известным активистом и боролась за обеспечение чистой питьевой водой.

Защита водных ресурсов 
Пельтье получила признание на национальном и международном уровне после того, как на заседании Ассамблеи коренных народов она подарила премьер-министру Канады Джастину Трюдо медный сосуд с водой, а после она выступила с речью против его политики, выступая за охрану воды и против трубопровода. Этот поступок вдохновил Ассамблею коренных народов на создание фонда Niabi Odacidae.

Она принимает участие в различных международных мероприятиях, таких как Детская климатическая конференция в Швеции.

В апреле 2019 года Пельтье назначена главным уполномоченным по водным ресурсам народа Анишинаабе. Ранее эту должность занимала её двоюродная бабушка Жозефина Мандамин.

В сентябре 2019 года Пельтье номинирована на Международную детскую премию мира и включена в список Защитников науки 2019 года Союзом неравнодушных ученых США.

Отем выступала на саммитах Генеральной ассамблеи Организации Объединённых Наций по борьбе с изменением климата в Нью-Йорке в 2018 и 2019 годах.

Во время пандемии COVID-19 Пельтье заявила о важности доступа к чистой питьевой воде для общин коренных народов, где вспышки эпидемии были особенно серьёзными.

Влияние 
Пельтье было присвоено звание «Водный воин» (NAAEE, 2018). Она также была голосом за всеобщее право на чистую питьевую воду, особенно для коренных общин в Канаде (NAAEE, 2018).

Она привлекла большое общественное внимание, когда в 2016 году во время ежегодного зимнего собрания коренных народов встретилась с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, сказав ему: «Я очень недовольна вашим выбором» (Zettler, 2019). Пельтье выразила обеспокоенность по поводу нехватки чистой питьевой воды в различных общинах коренных народов по всей Канаде, особенно в связи с поддержкой премьер-министром Трюдо строительства трубопроводов.

Кроме того, Пельтье привлекла внимание, после выступления на Глобальном форуме ландшафтов в Нью-Йорке в сентябре 2018 года, где она обратилась к Организации Объединённых Наций и важным персонам мировой политики (Zettler, 2019). Эта конференция увеличила её популярность в мире и привела к положительным изменениям по проблеме сохранения водных источников.

Она использует такие платформы, как Facebook и Instagram, где у неё более 100 тысяч подписчиков, для распространения своих идей (Zettler, 2019). В целом, она получает огромную поддержку от молодежи, политиков и других активистов. Она внесла большой вклад в привлечение внимания к проблемам отсутствия чистой питьевой воды в общинах коренных народов.

Пельтье был показан в короткометражном документальном фильме «Водный ходок» , премьера которого состоялась на Международном кинофестивале в Торонто в 2020 году.

Награды и признание 
 Номинант на Международную детскую премию мира в 2017, 2018 и 2019 годах
 Canadian Living Me to We Award Youth (2017 год)
 Премия молодых граждан Онтарио, Газетная ассоциация Онтарио, 2017 год
 Sovereign Medal of Exceptional Volunteerism (награждена генерал-губернатором Канады и вице-губернатором Онтарио, март 2017 год)
 Ottawa Riverkeeper Award, 2018 г.
 Премия Water Warrior на кинофестивале Water Docs в Торонто, 2019 год
 Премия «Молодой лидер», премия Ассоциации муниципальных социальных служб Онтарио, 2019 год
 Входит в 30-ку лучших в Северной Америке по экологическому образованию в возрасте до 30 лет, 2019 год
 Входит в список топ 100 женщин по версии BBC (2019 год)
 Входит в список топ 20 человек, которые достойны внимания (2020 год)
 Входит в список 15 канадских икон составленный Huffington Post (2019 год)
 Входит в список защитников науки (2019 год)
 Признана женщиной года (Chatelaine, 2019)
 Молодёжный эко-герой (2019 год)

Примечания 

Родившиеся в 2004 году
Википедия:Биографии современников
Энвайронменталисты